Баскетбольная Лига Бельгии (БЛБ) Дивизион 1 — высшее баскетбольное соревнования Бельгии, также известное под спонсорским названием EuroMillions Basketball League. Основана в 1928 году. До 2014 года по спонсорским причинам лига носила название Ethias League. В 2014 году лига получила название Scooore! League и просуществовала под ним вплоть до 2016 года, когда получила текущее название.

Команды в сезоне 2016/2017 
 Алстар
 Антверп Джайэнтс
 Виллебрук
 Лёвен Беарз
 Лимбург Юнайтед
 Льеж
 Бельфиус Монс
 Остенде
 Спиру Шарлеруа
 Эксельсиор Брюссель

Чемпионы 

 1928 : Брюссель
 1929 : Даринг
 1930 : Брюссель
 1931 : Брюссель
 1932 : Даринг
 1933 : Брюссель
 1934 : Даринг
 1935 : Эмикол Спортив
 1936 : Эмикол Спортив
 1937 : Фреш Аэр
 1938 : Фреш Аэр
 1939 : Роиэл IV
 1940 : Чемпионат не проводился
 1941 : Чемпионат не проводился
 1942 : Роиэл IV
 1943 : Чемпионат не проводился
 1944 : Чемпионат не проводился
 1945 : Чемпионат не проводился
 1946 : Семайллс
 1947 : Семайллс
 1948 : Семайллс
 1949 : Семайллс
 1950 : Семайллс
 1951 : Семайллс
 1952 : Роиэл IV
 1953 : Роиэл IV
 1954 : Роиэл IV
 1955 : Хеллас Гент
 1956 : Антверпсе
 1957 : Роиэл IV
 1958 : Роиэл IV
 1959 : Антверпсе
 1960 : Антверпсе
 1961 : Антверпсе
 1962 : Антверпсе
 1963 : Антверпсе
 1964 : Антверпсе
 1965 : Расинг Клуб Мехелен
 1966 : Расинг Клуб Мехелен
 1967 : Расинг Клуб Мехелен
 1968 : Стандард (Льеж)
 1969 : Расинг Клуб Мехелен
 1970 : Стандард (Льеж)
 1971 : Бас Фрют Льер
 1972 : Бас Фрют Льер
 1973 : Р. Форд Антверпсе
 1974 : Расинг Клуб Мехелен
 1975 : Расинг Клуб Мехелен
 1976 : Расинг Клуб Мехелен
 1977 : Стандард (Льеж)
 1978 : Фреш Аэр
 1979 : Фреш Аэр
 1980 : Расинг Клуб Мехелен
 1981 : Сунаир Остенде
 1982 : Сунаир Остенде
 1983 : Сунаир Остенде
 1984 : Сунаир Остенде
 1985 : Сунаир Остенде
 1986 : Сунаир Остенде
 1987 : Расинг Клуб Мехелен
 1988 : Телиндус Остенде
 1989 : Расинг Клуб Мехелен
 1990 : Расинг Клуб Мехелен
 1991 : Расинг Клуб Мехелен
 1992 : Расинг Клуб Мехелен
 1993 : Расинг Клуб Мехелен
 1994 : Расинг Клуб Мехелен
 1995 : Телиндус Остенде
 1996 : Спиру Шарлеруа
 1997 : Спиру Шарлеруа
 1998 : Спиру Шарлеруа
 1999 : Спиру Шарлеруа
 2000 : Расинг Антверп
 2001 : Телиндус Остенде
 2002 : Телиндус Остенде
 2003 : Спиру Шарлеруа
 2004 : Спиру Шарлеруа
 2005 : Бре
 2006 : Телиндус Остенде
 2007 : Телиндус Остенде
 2008 : Спиру Шарлеруа
 2009 : Спиру Шарлеруа
 2010 : Спиру Шарлеруа
 2011 : Спиру Шарлеруа
 2012 : Остенде
 2013 : Остенде
 2014 : Остенде
 2015 : Остенде
 2016 : Остенде
 2017 : Остенде
 2018 : Остенде
 2019 : Остенде
 2020 : Остенде
 2021 : Остенде
 2022 : Остенде

Достижения клубов

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль лиги на Eurobasket.com

Бельгия
Соревнования по баскетболу в Бельгии
Чемпионаты Бельгии